Замбоанга-Сибугай (, замбоанг. креольск.: Provincia de Zamboanga Sibugay) — провинция Филиппин в регионе Полуостров Замбоанга на острове Минданао. Административный центр провинции — город Ипиль. Как отдельная провинция существует с 2001 года. Соседние провинции — Северная Замбоанга и Южная Замбоанга.

География 
Замбоанга-Сибугай была отделена от провинции Южная Замбоанга, их общая площадь составляет 3228,3 км². Её собственная площадь — 3 087,9 км². Примерные координаты провинции — 123° в. д. и от 7° до 14° с. ш. На востоке она граничит с Южной Замбоангой, на западе и севере — с Северной Замбоангой. На юге она примыкает к бухте Сибугай, а на юго-востоке её ограничивает город Замбоанга (Замбоанга-Сити).

Климат 
Как для экваториального климата в целом, и для Филиппин в частности, для этой провинции не характерны сезонные различия. Температура круглый год находится в диапазоне 22-35 °С, и колеблется в зависииости от других факторов. Выпадение осадков колеблется от 1500 до 3500 мм в год.
Характерные для тропической зоны разрушительные тайфуны здесь не редки.

Население 
По переписи 2010 года численность населения провинции Замбоанга-Сибугай составляет 584 685 человек, плотность населения — 189,35 чел./км². Прирост населения составляет более 2 % в год.

Национальными языками являются субанон, себуано, хилигайнон (см. австронезийские языки) и чабакано (см. креольские языки). Используются также широко распространенные на Филиппинах в целом языки илокано и тагальский (государственный).

Административное деление 

В административном отношении делится на 16 муниципалитет:

 Алисия (Alicia)
 Бунг (Buug)
 Диплахан (Diplahan)
 Имельда (Imelda)
 Ипил (Ipil)
 Кабасалан (Kabasalan)
 Мабухай (Mabuhay)
 Малангас (Malangas)
 Нага (Naga)
 Олутанга (Olutanga)
 Пайао (Payao)
 Роселлер Лим (Roseller Lim)
 Сиай (Siay)
 Талусан (Talusan)
 Титай (Titay)
 Тунгаван (Tungawan)

Экономика 
В сельском хозяйстве провинции развито производство хлеба, риса и маиса (кукурузы). Из отраслей промышленности функционирует производство мебели, базирующееся на местной деревообрабатывающей промышленности. Позднее появились новые отрасли, такие как легкая,
производство тканей и одежды, и ряд других.

В земледелии выращивают также рис, кукуруза, кокос, каучук, фрукты, кофе, какао, табак, и другое.

Ссылки 
 Замбоанга-Сибугай   на сайте Департамента туризма Филиппин

Административные единицы, образованные в 2001 году
Провинции Филиппин
2001 год на Филиппинах
Появились в XXI веке на Филиппинах